Oege oder Öge (im Bergisch-Märkischen Raum eine Form von Aue) ist der Name folgender Ortschaften:
 Oege (Halver), ein Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen
 Oege (Hohenlimburg), ein Ortsteil von Hohenlimburg in der Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Oege (Radevormwald), ein Ortsteil der Stadt Radevormwald in Nordrhein-Westfalen
 Oege (Remscheid), ein beim Bau der Wuppertalsperre abgegangener Industrieort der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Krebsöge, ein Ortsteil der Stadt Radevormwald in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Öhde, ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen